Rambler peut désigner :

Publications 
 The Rambler, un périodique anglais édité entre 1750 à 1752
 The Rambler, un périodique anglais édité entre 1848 et 1862

Sport 
 Ramblers de Philadelphie, une équipe de hockey sur glace américaine ;
 Ramblers de Loyola, un club omnisports universitaire américain.

Véhicules 
 , marque automobile américaine de 1900-1914 ;
 Nash Rambler, modèle d'automobile compacte produite par Nash Motors de 1950 à 1957;
 , marque automobile du groupe American Motors Corportation (1958-1969).

Voir aussi 
 Rambler, un moteur de recherche russe
 The Ramble et The Lake, un promenade située à Central Park, New York